Seljačka buna, buna 1573. godine
 Seljačka buna (Šenoa), povijesni roman Augusta Šenoe
 Seljačka buna (1975.), hrvatski dugometražni film
 Seljačke bune, oblik seljačkoga otpora tijekom srednjega i ranoga novoga vijeka
 Seljačka buna (sastav), heavy metal glazbeni sastav iz Srbije

Izvori